Ora puede referirse a:
 Ōra (Gunma), pueblo en la prefectura de Gunma, Japón 
 Ora (Italia), localidad y comuna de la provincia de Bolzano, región de Trentino-Alto Adigio, Italia

Véase también 

 ORA